Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 

 le  d'infanterie, également désigné  et  (1940).
 le  d'infanterie territoriale
 le  de mobiles (1871)

Homonymie d'unités militaires